Tinseltown (englisch „Flitterstadt“) steht für:
 Hollywood (umgangssprachlich)
 Originaltitel von Der Hollywoodkiller, US-amerikanischer Spielfilm von Tony Spiridakis (1997)
 Tinseltown (2014), US-amerikanischer Kurzfilm von Alex Kight (2014)

Siehe auch:
 Tinsel Town, britische Fernsehserie
 Tinsel Town Rebellion, Livealbum von Frank Zappa